Vertragsbedingung steht für:
 Klausel (Recht), im Allgemeinen
 Regelungen aus dem grundsätzlichen Ergänzungsvertrag zu Verträgen, siehe Allgemeine Vertragsbedingungen